Alvin a Chipmunkové může být:

 Alvin a Chipmunkové – americký animovaný film (2007)
 Alvin a Chipmunkové 2 – americký animovaný film (2009)
 Alvin a Chipmunkové 3 – americký animovaný film (2011)
 Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda – americký animovaný film (2015)